Turpín o Turpin''' puede referirse a:

Turpín (arzobispo), un personaje legendario del ciclo carolingio (paladines, Carlomagno, Roldán, etc.)
Pierre Jean François Turpin (1775-1840), botánico ilustrador francés.
Dick Turpin, bandolero inglés del siglo XVIII.
José Turpín (1948), diplomático español.
Ludovic Turpin (*1975), ciclista francés.
Ben Turpin (1869–1940), actor estadounidense.
Melvin Turpin (1960–2010), baloncestista estadounidense.
Will Turpin, músico estadounidense.
Ana Turpin (*1978)

Topónimos
Turpin (Oklahoma)
Turpin Hills (Ohio)
Torre Turpin

Otros usosHistoria Caroli Magni, también llamado Pseudo Turpín (texto atribuido al arzobispo Turpín).Codex Calixtinus, que contiene el denominado Pseudo Turpín'' (texto atribuido al arzobispo Turpín).